Five Pennies oder The Five Pennies steht für:

 Red Nichols and his Five Pennies, US-amerikanische Band um Red Nichols
 The Five Pennies, Originaltitel von Fünf Pennies, US-amerikanischer Film von Melville Shavelson (1959)
 The Five Pennies (Lied), Lied von Sylvia Fine (1959)